Yongho-dong kan verwijzen naar de volgende buurten in Zuid-Korea:
 Yongho-dong (Busan)
 Yongho-dong (Changwon)
 Yongho-dong (Daejeon)